Jason Fuchs, né le  à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le fils ainé de Régis Fuchs, ancien joueur de LNA.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2010-2011||HC La Chaux-de-Fonds U20||Juniors Élites A||10||0||1||1||4||4||0||1||1||0
|-
|2011-2012||HC La Chaux-de-Fonds U20||Juniors Élites A||25||4||7||11||24||5||2||1||3||2
|-
|2012-2013||HC La Chaux-de-Fonds||LNB||39||6||8||14||29||3||0||0||0||2
|-
|2012-2013||HC La Chaux-de-Fonds U20||Juniors Élites A||24||19||17||36||58||10||5||12||17||8
|-
|2013-2014||Huskies de Rouyn-Noranda||LHJMQ||57||14||31||45||20||2||1||0||1||0
|-
|2014-2015||HC Ambrì-Piotta||LNA||39||1||9||10||8||2||0||3||3||4
|-
|2014-2015||HC Ambrì-Piotta U20||Juniors Élites A||3||4||3||7||58||10||5||12||17||8
|-
|2015-2016||HC Ambrì-Piotta||LNA||47||2||8||10||20||6||2||2||4||2
|-
|2016-2017||HC Ambrì-Piotta||LNA||50||11||7||18||20||9||3||3||6||6*
|- 
| 2017-2018 || HC Bienne || LNA || 49 || 8 || 14 || 22 || 12 || 12 || 2 || 5 || 7 || 2 	
|-
|2018-2019 || HC Bienne || LNA
| 39 || 7 || 11 || 18 || 12 || 12 || 4 || 4 || 8 || 2 	
|-
|2019-2020 || HC Bienne || LNA
| 47 ||9 ||26 ||35 ||16 ||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021 || HC Bienne || LNA
| 44 ||7 ||17 ||24 ||22 ||1||0||0||0||0
|-
| 2021-2022||  Lausanne HC ||LNA ||  || 

|2013|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||5||2||2||4||4|| place
|-
|2014|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||5||1||1||2||2|| place
|-
|2015||HC Ambrì-Piotta||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Quart-de-finale
|-
|2015|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||1||1||2||2|| place
|-
|2016||HC Ambrì-Piotta||Coupe de Suisse||3||0||1||1||2||Quart-de-finale
|-
|2017||HC Ambrì-Piotta||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Seizième-de-finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance le 14 septembre 1995
Naissance à Berne
Sportif neuchâtelois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC